MCA puede referirse a:

 el bus informático MCA (Micro Channel Architecture), creado por IBM;
 la compañía discográfica estadounidense MCA Records;
 el caza de quinta generación HAL Medium Combat Aircraft, que está siendo desarrollado en la India;
 el nombre artístico del músico estadounidense Adam Yauch (1964-2012);
 abreviatura del el anime del estudio shaft MekakuCity Actors;

Además, m.c.a., en minúsculas, es el símbolo del metro de columna de agua, una unidad de medida de la presión.